Fabrizio Venerandi – scrittore italiano
 Luigi Venerandi – carabiniere italiano, Medaglia di Bronzo al Valor Militare
 Pietro Venerandi – tenore italiano